La Carolina Challenge Cup è un torneo calcistico a inviti creato nel 2004 a Charleston, cittadina della Carolina del Sud, che vede fronteggiarsi il  e altre tre squadre statunitensi. Il torneo si gioca nel periodo precedente all'inizio Major League Soccer e delle divisioni inferiori.

Il torneo, avendo solo quattro partecipanti, è strutturato in un girone all'italiana con partite di sola andata. Alle 10 edizioni del torneo hanno partecipato 11 squadre: l'ultimo club a esordire è stato il Vancouver Whitecaps. Le squadre che hanno vinto più volte il torneo sono il  e il , campioni per quattro volte.

Quest'ultima edizione è stata disputata in due sole giornate, in quanto l'ultima gara (prevista per il 3 marzo) è stata annullata a causa del maltempo.

Albo d'oro

Edizioni

2004

Risultati

Classifica

2005

2006

Risultati

Classifica

Marcatori 
3 gol
 Jaime Moreno (DC United)
2 gol
 Ben Hollingsworth (Charleston Battery)
1 gol
 Ronald Cerritos (Houston Dynamo)
 Brian Ching (Houston Dynamo)
 Ryan Cochrane (Houston Dynamo)
 Alejandro Moreno (Houston Dynamo)
 Brian Mullan (Houston Dynamo)

2007

Risultati

Classifica

Marcatori 
3 gol
 Ryan Cochrane (Houston Dynamo)
2 gol
 Edson Buddle (Toronto FC)
 Alecko Eskandarian (Toronto FC)
1 gol
 Brian Ching (Houston Dynamo)
 Abbe Ibrahim (Toronto FC)
 Dema Kovalenko (New York Red Bulls)
 Newton Sterling (Charleston Battery)
 Dave van den Bergh (New York Red Bulls)
 John Wolyniec (New York Red Bulls)
 Chris Wondolowski (Houston Dynamo)

2008

2009

2010

Risultati

Classifica

Marcatori 
5 gol
  Jaime Moreno (D.C. United)
2 gol
  Fabián Espíndola (Real Salt Lake)
  Robbie Findley (Real Salt Lake)
1 gol
  Pierre-Rudolph Mayard (Charleston Battery)
  Álvaro Saborío (Real Salt Lake)

2011

Risultati

Classifica

Marcatori 
1 gol
  Stephen Armstrong (Charleston)
  Dane Kelly (Charleston)
  Mike Zaher (Charleston)
  Marco Pappa (Chicago)
  Blake Brettschneider (D.C.)
  Charlie Davies (D.C.)
  Joseph Ngwenya (D.C.)
  Chris Pontius (D.C.)
  Josh Wolff (D.C.)
  Dwayne De Rosario (Toronto)
  Maicon Santos (Toronto)
  Nathan Sturgis (Toronto)

Statistiche

Classifica perpetua

Vincitori per numero di trofei 
 : 3 (2010, 2011 e 2012)
 : 2 (2005 e 2008)
 : 2 (2006 e 2007)
 : 1 (2004)
 : 1 (2009)
 : 1 (2013)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Competizioni calcistiche statunitensi